Tamarro insperatus — вид ящеротазових динозаврів родини троодонтид (Troodontidae), який існував у кінці крейдового періоду у Європі.

Історія відкриття 
Рештки динозавра виявлені у 2003 році у місцевості Сант-Рома-д'Абелла у відкладеннях формації Таларн в Іспанії. Описаний у 2021 році з фрагмента плеснової кістки. Родова назва Tamarro — це назва маленької істоти у фольклорі регіону Пальярс. Видова назва insperatus з латини перекладається як «несподіваний», маючи на увазі несподіване відкриття скам'янілості.

Філогенія 
Еволюційні зв'язки виду:

Примітки 

Троодонтиди
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Європи
Вимерлі тварини, описані 2021